Чемпіонат Угорщини з футболу 1975—1976 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб МТК взяв участь у Кубку володарів кубків 1976—1977 як фіналіст Кубку Угорщини 1975—1976.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1975—1976
Угорщина
Угорщина
1975 в угорському спорті
1976 в угорському спорті